Красная Дача — название населённых пунктов в России:

 Красная Дача — посёлок в Тосненском районе Ленинградской области.
 Красная Дача — деревня в Свердловском районе Орловской области.